Renascimento — ou Renascença; período histórico de caráter social e cultural dos séculos XIV, XV e XVI
 Rádio Renascença — emissora de rádio portuguesa

Geografia do Brasil 
 Renascença (Paraná) — município do Paraná
 Renascença (Santa Maria) — bairro de Santa Maria (Rio Grande do Sul)
 Renascença (escola de samba) — escola de samba de Campinas
 Vila Renascença (Nova Aparecida) — bairro do distrito de Nova Aparecida, Campinas

Desambiguações de topônimos